Kobersdorf (, ) ist eine Marktgemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Burgenland im Bezirk Oberpullendorf in Österreich.

Geografie

Geografische Lage 
Die Gemeinde liegt am Fuß des Pauliberges, des jüngsten erloschenen Vulkans Österreichs, im Schwarzenbachtal im Mittelburgenland.

Teile des Gemeindegebietes gehören zum Naturpark Landseer Berge.

Gemeindegliederung 
Das Gemeindegebiet umfasst folgende drei Ortschaften (in Klammern Einwohnerzahl Stand ):
 Kobersdorf () samt Am Waldhof, Buchgraben und Neuberg
 Lindgraben ()
 Oberpetersdorf ()

Die Gemeinde besteht aus den Katastralgemeinden Kobersdorf, Lindgraben und Oberpetersdorf.

Eingemeindungen 
Am 1. Jänner 1971 wurden die vordem selbständigen Gemeinden Lindgraben und Oberpetersdorf mit Kobersdorf zur Großgemeinde Kobersdorf zusammengelegt.

Nachbargemeinden

Geschichte 
Vor Christi Geburt war das Gebiet Teil des keltischen Königreiches Noricum und gehörte zur Umgebung der keltischen Höhensiedlung Burg auf dem Schwarzenbacher Burgberg.

Später unter den Römern lag das heutige Kobersdorf dann in der Provinz Pannonia.

Der Ort gehörte wie das gesamte Burgenland bis 1920/21 zu Ungarn (Deutsch-Westungarn). Seit 1898 musste aufgrund der Magyarisierungspolitik der Regierung in Budapest der ungarische Ortsname Kabold verwendet werden.

Nach Ende des Ersten Weltkriegs wurde nach zähen Verhandlungen Deutsch-Westungarn in den Verträgen von St. Germain und Trianon 1919 bzw. 1920 Österreich zugesprochen. Der Ort gehört seit 1921 zum neu gegründeten Bundesland Burgenland (siehe auch Geschichte des Burgenlandes).

In Kobersdorf gab es seit 1526 eine jüdische Gemeinde, die von Flüchtlingen aus Ödenburg gegründet wurde. Seit dem 18. Jahrhundert gehörte Kobersdorf zu den jüdischen Siebengemeinden des Burgenlandes. 1828 wohnten 746 Juden in Kobersdorf, bis 1934 sank ihre Zahl auf 172. Die 1860 erbaute Synagoge ist als einzige der Siebengemeinden noch erhalten und wird seit einer Restaurierung für Gedenkveranstaltungen genützt.

Marktgemeinde ist Kobersdorf seit 1463.

Bevölkerungsentwicklung

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Bauwerke 

 Schloss Kobersdorf
 Katholische Pfarrkirche Kobersdorf
 Evangelische Pfarrkirche Kobersdorf
 Ehemalige Synagoge Kobersdorf
 Jüdischer Friedhof Kobersdorf

Natur 
 Kobersdorf ist eine Naturparkgemeinde im Naturpark Landseer Berge und besitzt ein weitverzweigtes Mountainbike-, Radfahr-, Reit- und Wandernetz, welches unter anderem am Naturpark Badesee Kobersdorf und dem Kobersdorfer Zeltlagerplatz vorbeiführt.
 Kobersdorfer Sauerbrunn, eine öffentliche Wasserentnahmestelle bei dessen Wasser es sich um einen alkalischen Säuerling handelt, dessen Inhaltsstoffe Natrium, Kalzium, Magnesium und Eisen sich besonders zu Kur für Magen-, Darm- und Blasenleiden eigneten.
 Durch Kobersdorf führen mit dem Zentralalpenweg und dem Ostösterreichischen Grenzlandweg zwei österreichische Weitwanderwege sowie der Europäische Fernwanderweg E4.

Regelmäßige Veranstaltungen 
 Schloss-Spiele Kobersdorf: seit 1972 finden die Schlossspiele Kobersdorf jährlich im Juli und Anfang August im Schloss Kobersdorf statt

Wirtschaft und Infrastruktur 
Der Ort beheimatet einige Betriebe aus den verschiedensten Sparten:
 Waldquelle (bekannter Mineralwasserhersteller)
 Reitter Bau (Baufirma)
 Basaltabbau am Pauliberg
 Kobersdorfer Schlossbräu
 Schlosserei Scheiber
 Fleischerei Hausensteiner
 Fleischerei Berger
 Handarbeiten Pauer (Fachgeschäft für Handarbeiten und Wolle)

Der Gemeinderat umfasst aufgrund der Anzahl der Wahlberechtigten insgesamt 21 Mitglieder.

Bürgermeister 

Bürgermeister ist Andreas Tremmel (SPÖ). Er trat 2022 die Nachfolge von Klaus Schütz (SPÖ) an. Bei der Bürgermeisterdirektwahl 2017 hatte Schütz mit Vizebürgermeisterin Martina Pauer (ÖVP) sowie Werner Schöll (ZDORF), wie 2012, wieder zwei Mitbewerber. Im ersten Wahlgang vom 1. Oktober 2017 verfehlte Schütz mit 47,53 % die qualifizierte Mehrheit; Pauer erreichte 33,18 % und Schöll schied mit 19,29 % aus. Die Stichwahl am 29. Oktober gewann Schütz mit 53,71 %, Pauer kam auf 46,29 %. Pauer schied aus dem Gemeinderat aus, weshalb in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats Johann Oberhofer (ÖVP) zum ersten Vizebürgermeister und Andreas Tremmel (SPÖ) zum zweiten Vizebürgermeister gewählt wurde.

Bei der Wahl 2022 wurde Andreas Tremmel mit 51,48 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt.

Die Leitung des Gemeindeamts hat Patricia Steiner über.

Bürgermeister-Chronik

 2007–2022 Klaus Schütz (SPÖ)
 seit 2022 Andreas Tremmel (SPÖ)

Wappen

Gemeindepartnerschaften 
Kobersdorf unterhält eine Partnerschaft mit der baden-württembergischen Stadt Waldbrunn.

Persönlichkeiten

Söhne und Töchter der Gemeinde 
 Wilhelm Riedl (1895–1962), österreichischer Politiker und Präsident des Österreichischen Bundesrats
 Adalbert Riedl (1898–1978), Lehrer, Museumsdirektor im Landesmuseum Burgenland und österreichischer Politiker
 Franz Marx (1922–1985), österreichischer Politiker, 1960–1982 Abgeordneter zum Burgenländischen Landtag
 Werner Gradwohl (* 1954), BHS-Lehrer und österreichischer Politiker
 Georg Pehm (* 1964), österreichischer Politiker und Präsident des Österreichischen Bundesrats

Personen mit Beziehung zur Gemeinde 
 Theodor Kery (1918–2010), österreichischer Politiker (SPÖ), 1966–1987 Landeshauptmann des Burgenlandes, vor Ort verstorben

Literatur 
 Erwin J. Hausensteiner: Die ehemalige jüdische Gemeinde Kobersdorf. Ein Buch der Erinnerung. Eigenverlag, Kobersdorf 2008, .
 Walter Feymann: Geschichte der Herrschaft Kobersdorf von ihren Anfängen bis zur Übernahme durch Fürst Palatin Paul Esterhazy. Diss. Wien 1970.

Galerie

Einzelnachweise

Weblinks 

 Website Gemeinde Kobersdorf
 Schloss-Spiele Kobersdorf, Verein

 
Katastralgemeinde im Bezirk Oberpullendorf